Apuseeq bezeichnet:
 Apuseeq (Berg) (Hvidefjeld), Berg im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Apuseeq (Gletscher, bei Pikiittit), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apuseeq (Gletscher, bei Quarmiit), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apuseeq (Gletscher, bei Sermiligaaq) (Knud Rasmussen Gletsjer), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland